Рибери () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Рибери, Антонио (1897—1967) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Рибери, Франк (род. 1983) — французский футболист.
  (1833 — 1915) — итальянский политик.
  (1794 — 1861) — итальянский политик, академик и медик.
  (1794 — 1861) — итальянский священник, археолог и историк.